Segue abaixo uma lista com todos os jogos da Seleção Brasileira Masculina de Rugby Sevens. Dos quarenta torneios disputados até hoje pela equipe, sete foram jogados fora da América do Sul.

Anos 1990

Anos 2000

Anos 2010

Resumo do desempenho

Confrontos
Contra equipes nacionais:

*Atualizado até 1/8/2013.

Ver também
Lista de jogos da Seleção Brasileira de Rugby Sevens Feminino
Lista de jogos da Seleção Brasileira de Rugby Union

Listas de rugby do Brasil